Zapadnaïa Litsa ou Zapadnaya Litsa peut faire référence à :
 Zapadnaïa Litsa, un fleuve situé au nord de la péninsule de Kola, dans l'oblast de Mourmansk, au nord de la Russie ; 
 Zapadnaïa Litsa, la plus grande base navale russe construite pour la Flotte du Nord, située à l'embouchure du fleuve.